Orama ist der Name folgender Schiffe:

 Orama (Schiff, 1911), 1917 versenkt
 Orama (Schiff, 1924), 1940 versenkt

Orama ist der Familienname folgender Personen:

 Isaac Orama (1956–2014), nigerianischer Geistlicher, Bischof von Uyo